William Willoughby (1370-1409) - 5e Baron Willoughby de Eresby
William Willoughby (1482) - de 11e Baron Willoughby de Eresby, vader van Katherine Willoughby en grootgrondbezitter in Lincolnshire
William Willoughby (1515) - 1e Baron Willoughby of Parham, neef van de 11e Baron Willoughby de Eresby
William Willoughby (1584) - 3e Baron Willoughby of Parham
Bill Willoughby - Amerikaans professioneel basketballer

Zie ook

William Willoughby Cole - 1e Earl of Enniskillen